A causa della messa al bando dei giocatori affiliati alla World Championship Tennis il vincitore del 1970 e 1971, John Newcombe, non ha potuto difendere il titolo.

Stan Smith ha battuto in finale Ilie Năstase 4–6 6–3 6–3 4–6 7–5.

Teste di serie
 Stan Smith (campione)
 Ilie Năstase (finalista)
 Manuel Orantes (semifinali)
 Andrés Gimeno (secondo turno)
 Jan Kodeš (semifinali)
 Pierre Barthes (quarto turno)
 Bob Hewitt (primo turno)
 Aleksandre Met'reveli (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1972